

Astronomia 
 99 Dike – asteroide della Fascia principale

Geografia 
 Dike – comune della contea di Grundy, Stato dell'Iowa, Stati Uniti d'America

Mitologia 
 Dike – dea della Giustizia nella Grecia antica

Persone 
 Bright Dike – ex calciatore nigeriano, attaccante
 Daryl Dike – calciatore statunitense, attaccante